William H. Grant House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William H. Grant House (Middleport, Ohio), NRHP-ID: 78002136
 William H. Grant House (Richmond, Virginia), NRHP-ID: 69000356